Сатирикон, может означать:
 «Сатирикон» — роман древнеримского писателя Петрония Арбитра.
 «Сатирикон» — фильм Федерико Феллини 1969 года по мотивам романа Петрония Арбитра.
 «Сатирикон» — фильм Джана Луиджи Полидоро 1969 года по мотивам романа Петрония Арбитра.
 «Сатирикон» и «Новый Сатирикон» — русские сатирические журналы начала XX века.
 «Сатирикон» — российский государственный театр в Москве.
 «Satyricon» — блэк-металическая группа из Норвегии.

См. также